Буш, Эрнст:
 Буш, Эрнст (1900—1980) — немецкий антифашист, актёр театра и кино, певец.
 Буш, Эрнст (1885—1945) — немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал вермахта.